Le tournoi de tennis de Varsovie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2010, classée en catégorie Premier, se dispute du 17 au .

Alexandra Dulgheru remporte le simple dames. En finale, elle bat Zheng Jie, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Virginia Ruano Pascual et Meghann Shaughnessy.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Varsovie
 Saison 2010 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2010
Varsovie
Sport en Pologne en 2010
Tennis en mai 2010